La saison 1955 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent une seule fois au cours de la saison. En effet, cette saison va servir de transition afin de passer d'un calendrier occidental (de septembre à juin) à un calendrier calqué sur les championnats nordiques et soviétiques (sur l'année civile, de mars à octobre). Il n'y aura donc aucun titre décerné cette année, ni promotion de DDR-Liga, ni de relégation.

C'est le SC Wismut Karl-Marx-Stadt qui termine en tête du classement final, avec un seul point d'avance sur le SC Empor Rostock et 2 sur le SC Dynamo Berlin.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Bilan de la saison

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1955 en Allemagne de l'Est